Oude Kapel (Grootlo), België
 Oude Kapel (Heidelberg-Wieblingen), Baden-Württemberg
 Oude Kapel (Laatzen), Nedersaksen
 Oude Kapel (Mülheim-Kärlich), Rijnland-Pfalz
 Oude Kapel of Nolissenhofkapel, een kapel in Kessel-Eik, Nederland